Боке () — город на северо-западе Гвинеи, административный центр провинции Боке.

Общая информация 
Расположен на берегах реки Ниньес, которая немногим ниже города впадает в Атлантический океан. Город является портом. Имеется небольшой аэропорт. Абсолютная высота города — 30 м над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 169 573 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи